Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Nieustrojew – jakucki radziecki pisarz, dziennikarz i dramaturg
 Stiepan Nieustrojew – radziecki wojskowy